Il singolare del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1984, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Ivan Lendl 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Jimmy Connors (semifinali)
 John McEnroe (Campione)
 Ivan Lendl (finale)
 Jimmy Arias (semifinali)
 Johan Kriek (quarti di finale)
 Aaron Krickstein (terzo turno)
 Brad Drewett (quarti di finale)
 Sandy Mayer (secondo turno)

 Mike Bauer (secondo turno)
 Pedro Rebolledo (primo turno)
 Danny Saltz (secondo turno)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Aaron Krickstein (quarti di finale)
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1984